Bahnhof Steinheim steht für:
* Haltepunkt Steinheim (Donau) an der Bahnstrecke Ingolstadt–Neuoffingen
 Haltepunkt Steinheim (Luxemburg) an der Bahnstrecke Ettelbrück–Grevenmacher
 Bahnhof Steinheim (Murr) an der Bottwartalbahn
 Bahnhof Steinheim (Main)
 Bahnhof Steinheim (Westfalen), siehe Steinheim (Westfalen) #Verkehr